Nicéforo (em grego, Νικηφόρος, "o que traz a vitória") é o nome de:

 Nicéforo (César), segundo filho de Constantino V
 , imperador bizantino 963-969.
 , imperador bizantino 1078-1081.
 Nicéforo Briênio (usurpador), general, estadista e usurpador bizantino, fl. 1094
 Nicéforo Briênio (césar), general, estadista e historiador bizantino, era filho ou neto de Nicéforo Briênio, 1062–1137.
 Nicéforo Blemides, escritor e teólogo bizantino, 1197 - 1272 d.C.
 Nicéforo II de Constantinopla, patriarca de Constantinopla entre 1260 e 1261 d.C.
 Nicéforo Grégoras, historiador bizantino, ca. 1295-1360
 Nicéforo Calisto Xantópulo, historiador bizantino fl. 1320

Ver também 

Desambiguações de antropônimos